Kingston Avenue (straat) - straat in New York
 Kingston Avenue (Eastern Parkway Line) - metrostation aan bovenstaande straat
 Kingston-Throop Avenues (Fulton Street Line) - metrostation aan bovenstaande straat